El Pi de Sant Just és un poble del municipi d'Olius, a la comarca catalana del Solsonès. En el cens de 2016 tenia 727 habitants. En aquest nucli és on hi ha l'ajuntament del municipi.

Demografia

Referències 

Geografia d'Olius
Entitats de població del Solsonès